Wohnungsnot steht für:
 Wohnungslosigkeit als individuelle Wohnungsnot, ein Zustand der Obdachlosigkeit oder des behördlichen Untergebrachtseins wegen Obdachlosigkeit
 Wohnraummangel als allgemeine Wohnungsnot in einzelnen Orten oder ganzen Staaten, ein Mangel an Wohnraum wegen zu hoher Nachfrage

Die Wohnungsnot steht für:
 Die Wohnungsnot, deutscher Filmsketch von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1920

Siehe auch: